Вахитахи () — атолл в архипелаге Туамоту (Французская Полинезия). Расположен в 50 км к северу от атолла Нукутаваке.

География 
Площадь суши составляет 2,5 км². В центре расположена лагуна, полностью изолированная от океанических вод.

История 
Остров был открыт в марте 1768 года французским мореплавателем Луи Антуаном де Бугенвилем, который назвал его . 4 апреля 1769 года к берегу Вахитахи приблизился английский путешественник Джеймс Кук, назвавший атолл остров Лагуна.

Административное деление 
Административно входит в состав коммуны Нукутаваке.

Население 
В 2007 году численность населения Вахитахи составляла 83 человек. Главное поселение — деревня Мохиту. На острове есть аэродром.

Примечания

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Ссылки 
 

Туамоту
Атоллы